West Clare Railway, een voormalig spoorlijn in Ierland
 SV WCR, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Rhoon